Acqueville – Calvados
 Acqueville – Manica